Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1984 года проходил 2 сентября в Барселоне, Испания. В связи с Олимпиадой в Лос-Анджелесе состязания проходили только среди профессионалов. Протяженность маршрута составила 255,5 километра. Стартовало 119 велогонщиков из 21 стран, финишировало 31. Гонка проходила в тяжёлых условиях (температура до 40 градусов), гонщикам мешали выбегавшие на трассу зрители.

Призёры

Результаты

Литература 
 Helmer Boelsen. Die Geschichte der Rad-Weltmeisterschaft, Bielefeld 2007, S. 144, ISBN 978-3-936973-33-4

Ссылки 
 Leidsch Dagblad, 3 september 1984
 Статистика чемпионата на les-sports.info
 Статистика чемпионата на memoire-du-cyclisme.net

1984
Международные спортивные соревнования в Барселоне
События 2 сентября